Paul Bernard (1866-1947), le nom véritable du romancier et auteur dramatique français Tristan Bernard ;
 Paul Bernard (1825-1879), pianiste et compositeur français ;
 Paul Bernard (1862-1924), homme politique français ;
 Paul Bernard (1898-1958), acteur français ;
 Paul Bernard (1910-1993), résistant français dans le Morvan ;
 Paul Bernard (1929-2015), archéologue français, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ;
 Paul Bernard (1892-1960), polytechnicien, résistant français du réseau Alliance, président de la TAI ;
  Paul Bernard (1945-2011), sociologue québécois ;
 Paul Bernard (1972-), footballeur écossais.